Marshalltown  – città degli Stati Uniti d'America (Iowa)
Marshalltown  – sobborgo di Johannesburg, Sudafrica
Marshalltown  – comunità non incorporata degli Stati Uniti d'America (Virginia)
Marshalltown  – località del Canada (Nuova Scozia)